Ez a lista A Degrassi gimi című kanadai tinisorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza. A sorozat 2001. október 14-én debütált a kanadai CTV-n. Magyarországon a Viasat 3 sugározta az első három évadot 2006-tól, a Megamax csatorna a 10. évadtól folytatta a sorozatot, 2016. december 26-ai kezdettel.

Évados áttekintés

10. évad (2010–11)

11. évad (2011–12)

12. évad (2012–13)

Megjegyzések

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái